Montagnieu è il nome di alcuni comuni francesi:
 Montagnieu – Ain
 Montagnieu – Isère